EDUS steht für:
 Earth Departure Upper Stage, ein Teil des Lunar Crater Observation and Sensing Satellite
 Lausitzflugplatz Finsterwalde/Schacksdorf in Brandenburg (ICAO-Code)

EDUS